Agis – imię męskie pochodzenia greckiego
 Agis I – król Sparty z XI wiek p.n.e.
 Agis II – król Sparty zm. 400 lub 398 p.n.e.
 Agis III – król Sparty w latach 338 p.n.e.-331 p.n.e.
 Agis IV – król Sparty w latach 244 p.n.e.-241 p.n.e.